

Чатфілд — місто, штат Міннесота
 Чатфілд — селище, штат Огайо